Une année commune commençant un vendredi est une année de 365 jours dont le  et le 31 décembre tombent un vendredi, comme :
 2021, la précédente ;
 2027, la prochaine ;
 2100, une année séculaire.

On lui affecte la lettre dominicale C.

Calendrier annuel correspondant

Autres années communes commençant un vendredi 
  :
  : 1706 • 1717 • 1723 • 1734 • 1745 • 1751 • 1762 • 1773 • 1779 • 1790 
  : 1802 • 1813 • 1819 • 1830 • 1841 • 1847 • 1858 • 1869 • 1875 • 1886 • 1897
  : 1909 • 1915 • 1926 • 1937 • 1943 • 1954 • 1965 • 1971 • 1982 • 1993 • 1999

  :
  : 2010 • 2021 • 2027 • 2038 • 2049 • 2055 • 2066 • 2077 • 2083 • 2094 • 2100
  : 2106 • 2117 • 2123 • 2134 • 2145 • 2151 • 2162 • 2173 • 2179 • 2190
  : 2202 • 2213 • 2219 • 2230 • 2241 • 2247 • 2258 • 2269 • 2275 • 2286 • 2297
  : 2309 • 2315 • 2326 • 2337 • 2343 • 2354 • 2365 • 2371 • 2382 • 2393 • 2399

Voir aussi 

Vendredi